
Перець — має такі значення:

Роди та види рослин різних родин 
  — рід рослин родини , включає близько 700 видів, деякі з яких культивують заради плодів до отримання гострих прянощів, наприклад:
 
 
 
 Перець — загальноприйнята назва деяких видів рослин роду  родини , які культивують заради плодів до отримання гострих прянощів, наприклад:
 , або солодкий перець, стручковий перець, паприка, перчиця
 , або перець чилі, гіркий перець
 Перуанський перець — альтернативна назва виду  родини .
 Бразильський перець — альтернативна назва виду  родини .
 Водяний перець — альтернативна назва виду  родини .

Товарні продукти, прянощі, деякі рослини 
 Перець — поширена пряність, яку отримують з насіння рослин роду , зазвичай з :
 Білий перець — повністю дозрілі плоди 
 Зелений перець — недозрілі плоди , спеціальним чином оброблені
 Паприка — плоди рослин виду , спеція:
 Перець болгарський — один із сортів , позбавлений пекучості.
 Перець духмяний, або англійський, ямайський перець, тж. гвоздичний перець — висушені недозрілі плоди вічнозеленого тропічного дерева  родини .
 Рожевий перець — під цією назвою можна зустріти прянощі, які отримують з плодів  або . Часто входить до складу сумішей типу «Чотири перці» поруч із чорним, білим і зеленим перцем.
 Іноді під назвою «рожевий», або «червоний перець» також зустрічається пряність, особливим чином виготовлена ​зі зрілих плодів .
 Сичуанський перець — висушені плоди деяких видів роду  родини , найчастіше використовується , також зустрічається термін «Японський перець» — стосовно до виду .

Друковані видання 
 «Перець» — український сатирично-гумористичний ілюстрований журнал. Разом з московським «Крокодилом» один з двох найпопулярніших гумористичних журналів у Радянському Союзі.
 «Червоний Перець» — те саме що журнал «Перець», як двотижневик виходив у 1927—1934 рр.
 «Перець» — гумористичний-сатиричний журнал. Виходив 1950—1952 рр. в м. Ґовлер, Південна Австралія. Видавець і редактор — Борис ІгнатівІгнатів Борис. Частина вмісту англійською мовою.
 «Український перець» — видання УПА протягом 1945—1946 рр. на українських землях під московсько-більшовицькою і під польсько-більшовицькою окупацією, гумористично-сатиричний журнал, друкований, багато ілюстрований першорядними карикатурами. Редактором був Ярослав Старух («Синій»).

ЗМІ 
 Перець — російський федеральний телеканал.

Цікаві факти 
 Шкала Сковіла — шкала пекучості перців.

Див. також 
 Перець (прізвище)

Посилання 
 ПЕРЕЦЬ //Фармацевтична енциклопедія